Кениша Белл (; род. 25 мая 1996 года, Чикаго, Иллинойс, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2019 года в третьем раунде под общим тридцатым номером командой «Миннесота Линкс». Играет на позиции атакующего защитника. В настоящее выступает за израильскую команду «Хапоэль Петах-Тиква».

Ранние годы 
Кениша родилась 25 мая 1996 года в городе Чикаго (штат Иллинойс) в семье Брайана Таунсенда и Эйшии Белл, у неё есть девять братьев и семь сестёр, училась же в городе Блумингтон (штат Миннесота) в средней школе имени Джона Ф. Кеннеди, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Профайл драфта WNBA 2019 на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте gomarquette.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте gophersports.com

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки ЖБК «Элицур» Холон
Игроки ЖБК «Хапоэль» Петах-Тиква